

Patronyme 
 
 Badīʿ(1852-1869), disciple du Bāb et de Bahāʾ-Allāh ; 
 Chimène Badi (1982-), chanteuse française ;
 Léon Badi (1907-1988), clarinettiste classique français ;
 Sihem Badi (1967-), femme politique tunisienne.

Toponyme 

 Badi (Guinée), localité guinéenne ;
 Palais El Badi, palais marocain.
Le Badi est un cours d'eau de Guinée.

Culture 
 Badi, magazine japonais.